Maestrazgo hace referencia a varios artículos:

 Maestrazgo (señorío), dominio territorial bajo el poder de un Gran maestre de las Órdenes Militares en España.

Geografía
 Comarca histórica de El Maestrazgo, que abarca zonas tanto de la provincia de Teruel como de Castellón. Sus límites y poblaciones no tienen porque coincidir con las de las comarcas actuales.
 Comarca turolense del Maestrazgo.
 Comarca castellonense del Alto Maestrazgo.
 Comarca castellonense del Bajo Maestrazgo.